Лауреаты конкурса «Мир Книги» — люди, победившие в номинациях, в конкурсе «Мир Книги». Этих людей выбирают:
 Взрослое независимое жюри;
 Детское независимое жюри;
 по результатам социологических опросов.

«Мир Книги 1999» и «Мир Книги 2000» 
Лауреатов на этих фестивалях не было, так как еще не было конкурса «Мир Книги».

«Мир Книги 2001» 
Приходит идея награждения «Золотым Фениксом», появляется Взрослое независимое жюри и первые три номинации:
 «Письменник року»;
 «Видавництво року»;
 «Книга року».

Также вручен поощрительный приз «За виховання літературного смаку у читачів» дуету «Г. Л. Олди» .

«Письменник року» 
В 2001 году приз в этой номинации получил Юрий Рогоза за книгу «День рождения Буржуя».

«Видавництво року» 
«Золотой Феникс» получило издательство «Фоліо», город Харьков.

«Книга року» 
Самой лучшей книгой в 2001 году стала энциклопедия «Дивосвіт» Государственного специализированного издательства «Освіта», город Киев.

«Мир Книги 2002» 
Номинации остались те же.

Дипломом фестиваля были отмечены: Павел Загребельный за книгу «Тисячолітній Миколай»;
Оксана Забужко за книгу «Шевченківські дні в Україні: спроба філософського аналізу»; Валентина Астахова за книгу «Крізь терни: нариси встановлення приватної вищої освіти в Україні». «Золотым Фениксом» и дипломом ХРБФ «Народна книга» «За виховання української еліти» награждены Леонид Товажнянский и Раиса Савиных.

«Письменник року» 
Писателем года стал Андрей Курков за роман «Сады господина Мичурина»

«Видавництво року» 
Лучшим издательством года стало Государственное специализированное издательство «Освіта», город Киев.

«Книга року» 
Книга «Маленькі історіі про великі істини» стала лучшей в этом году. Её написал Степан Гавриш.

«Мир Книги 2003» 
Появились две новых номинации:
 «Вибір читача»;
 «Фахівець з книгородажу».

«Письменник року» 
Им стал Дмитрий Харитонов за книгу «Репортаж не для печати»

«Видавництво року» 
Лучшее издательство 2003 года — «Юрінком центр», город Киев.

«Книга року» 
Книга года — «Національний музей Тараса Шевченка», Государственное специализированное издательство «Мистецтво», город Киев.

«Вибір читача» 
Читатель присудил этот приз Дарьей Донцовой, город Москва.

«Фахівець з книгородажу» 
Торговая марка «BOOKS», город Харьков стала специалистом по книгопродаже.

«Мир Книги 2004» 
Номинация «Фахівець з книгородажу» убирается, появляется Детское независимое жюри и номинация:
 «Дитячий Всесвіт»;
а номинация «Письменник року» переименовывается в «Відкриття року».

«Золотой Феникс» за уникальную коллекцию старых изданий получил Богдан Никифорук.

«Видавництво року» 
Издательство года — «Пермьер», город Запорожье.

«Книга року» 
Книга «Суми. Вулицями рідного міста», издательство «Фолігрант», город Киев.

«Відкриття року» 
Открытием года стала Лада Лузина за книгу «Я — вдьма».

«Дитячий Всесвіт» 
Детское жюри определило двух победителей: проект «Кивський підручник» и харьковское издательство «Ранок».

«Вибір читача» 
Читатель выбрал книгу «Люся, стоп!» Людмилы Гурченко.

«Мир Книги 2005» 

Номинации абсолютно не поменялись.

«Видавництво року»

«Книга року»

«Відкриття року»

«Дитячий Всесвіт»

«Вибір читача»

«Мир Книги 2006»

«Мир Книги 2007»

«Мир Книги 2008»

«Мир Книги 2009» 

Появляется номинация 
"Обдарована молодь",
а номинация "Дитячий Всесвіт" безвременно исчезает, из-за недостаточного количества книг, присланных на конкурс в эту номинацию.

«Мир Книги 2010» 

Организаторы фестиваля решили не менять номинаций.

См. также 
 Мир Книги

Культура Харькова